Bijela Ploča naseljeno je mjesto u sastavu općine Maglaj u Federaciji Bosne i Hercegovine u BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Bijela Ploča
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|730 (72,70 %)
|666 (69,37 %)
|811 (81,01 %)
|-
|Srbi 
|198 (19,72 %) 
|190 (19,79 %)
|174 (17,38 %)
|-
|Hrvati
|7 (0,69 %)
|6 (0,62 %)
|4 (0,39 %)
|-
|Jugoslaveni
|44 (4,38 %)
|97 (10,10 %)
|1 (0,09 %)
|-
|ostali i nepoznato
|25 (2,49 %)
|1 (0,10 %)
|11 (1,09 %)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|1004|960|1001'|}

Izvori

 Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
 Popis po mjesnim zajednicama

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji